A  123 460 a 123 459 és a 123 461 közötti természetes szám. Összetett szám. Osztóinak összege 259 308. Normálalakja . Kettes számrendszerben 11110001001000100, nyolcas számrendszerben 361104, hexadecimális alakban 1e244.

Jegyzetek

Egész számok (1001–)